Krig og fred kan henvise til flere artikler:

 Krig og fred - roman fra 1869 af Lev Tolstoj, der er filmatiseret flere gange
 War and Peace (film fra 1915 film), en russisk film skrevet og instrueret af Vladimir Gardin
 War and Peace (film fra 1956 film), en amerikansk-italiensk film instrueret af King Vidor
 War and Peace (filmserie), en sovjetisk film fra 1966-67 i fire dele instrueret af Sergei Bondarchuk
 War and Peace (tv-serie fra 1972), en britisk serie
 War and Peace (miniserie fra 2007), en fransk-italiensk-tysk miniserie
 War & Peace (tv-serie fra 2016), en britisk serie
 "Krig og fred" (Shu-bi-dua) - sang af den dansk rockgruppe Shu-Bi-Dua fra 1980 fra deres album Shu-bi-dua 7